Comet Lake est une microarchitecture d'Intel pour ses microprocesseurs Core de dixième génération. Il est fabriqué à l'aide du troisième raffinement de processus Skylake  d'Intel, succédant aux processeurs mobiles Whiskey Lake série U et aux familles de processeurs de bureau Coffee Lake.

Principales caractéristiques 
Tous les processeurs Comet Lake disposent d'un platform controller hub avec contrôleur CNVio2 avec Wi-Fi 6 et une prise en charge du module externe CRF AX201. Un changement architectural notable de Comet Lake par rapport à ses prédécesseurs est la suppression des extensions du jeu d'instructions TSX. Les processeurs d'entrée de gamme comme la série i3 ne prennent plus en charge la mémoire à code correcteur d'erreurs.

Comet Lake-S comparé à Coffee Lake-S Refresh
 Jusqu'à dix cœurs du CPU ;
 Hyperthreading sur tous les modèles, sauf Celeron ;
 Turbo Boost monocœur jusqu'à 5,3 GHz, Turbo Boost tout cœur jusqu'à 4,9 GHz ; Thermal Velocity Boost pour les Core i9 et prise en charge de Turbo Boost Max 3.0 pour les Core i7 et i9 ;
 Prise en charge de la mémoire DDR4-2933 pour Core i7/i9 et DDR4-2666 pour Core i3/i5, Pentium Gold et Celeron ;
 Chipset Série-400 basé sur le Socket LGA 1200.

Comet Lake-H comparé à Coffee Lake-H Refresh
 Fréquences turbo plus élevées jusqu'à 300 Mhz ;
 Prise en charge de la mémoire DDR4-2933 ;
 Thermal Velocity Boost pour les Core i7 et i9.

Comet Lake-U comparé à Whiskey Lake-U
 Jusqu'à six cœurs du CPU ;
 Fréquences turbo plus élevées jusqu'à 300 Mhz ;
 Prise en charge de la mémoire DDR4-2666 et LPDDR3-2133

Liste des processeurs Comet Lake de 10e génération

Processeurs de bureau 
Les processeurs Pentium et Celeron ne prennent pas en charge AVX et AVX2. Les i9-10900K et 10900KF prennent en charge Thermal Velocity Boost jusqu'à 5,3 GHz. Les i9-10900, i9-10900F et i9-10850K prennent en charge Thermal Velocity Boost jusqu'à 5,2 GHz.

Processeurs pour station de travail 
Les processeurs Comet Lake-W nécessitent un chipset W480. Les Xeon W-1290 et W-1290P prennent en charge le Thermal Velocity Boost jusqu'à respectivement 5,2 GHz et 5,3 GHz.

Processeurs pour ordinateurs portables

H-series (Haute puissance) 
Les processeurs Core i5 n'ont pas Thermal Velocity Boost.

U-series (Moyenne puissance) 
Les références suivantes prennent également en charge Intel vPro et la mémoire LPDDR4-2933 : i5-10310U, i7-10610U, i7-10810U. Les processeurs Pentium et Celeron ne prennent pas en charge AVX2.

Liste des processeurs Comet Lake Refresh de 10e génération

Processeurs de bureau 
Le 16 mars 2021, Intel a annoncé des modèles actualisés des processeurs Comet Lake Core i5, i3 et Pentium Gold. Ces processeurs ont les mêmes caractéristiques que leurs modèles d'origine, mais avec une fréquence plus élevée.

Notes et références

Microprocesseur x86 Intel
Produit lancé en 2019